Help Fight Childhood Cancer – це проєкт Всесвітньої спільноти Грід для розподілених обчислень. Метою проекту є пошук препарату проти нейробластоми (однієї з найпоширеніших форм раку в дитячому віці). Три білки можуть бути пов'язані з нейробластомою – цей проект спрямований на пошук препарату, який робить ці білки непридатними для використання.

Допомога в боротьбі з дитячим раком складається з 9 мільйонів хімічних експериментів, кожен з яких займе години на одному комп'ютері – загалом 8000 років для обчислення. Грід спільноти World Community виконує ці розрахунки паралельно і різко прискорює час обчислення. Передбачається, що проект буде розрахований протягом 2 років і менше.

Для участі, після реєстрації на сайті World Community Grid, повинна бути встановлена невелика програма (так званий «Грід-клієнт»), яка доступна для Windows, Linux і Mac в складі ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ BOINC. Потім ця програма отримує пакет завдань з веб-сайту.

Результати розрахунків стають доступними для досліджень у відкритому доступі.

Дивись також
 BOINC
 List of distributed computing projects
 World Community Grid

Веб-посилання 
 Домашня сторінка Мережі світового співтовариства
 Домашня сторінка Мережі світового співтовариства (англійський)
 Простий посібник з участі в проєкті «Допоможи боротися з дитячим раком»

Педіатрія